Západ může být:

 západ – jedna ze světových stran
 severozápad
 jihozápad
 Západní blok – státy, které během studené války stály proti Východnímu bloku
 Západní svět – geopolitické označení pro některé státy Evropy, USA a Kanady, tedy západní civilizační okruh
 Západ (Košice) – čtvrť slovenského města Košice
 Západ slunce

v kultuře
 Západ (román) – román K. V. Raise
 Západ (časopis) – Společensko-politický a kulturní dvouměsíčník československého exilu (1978-1993)

v církvi
 Západní církev – bráno podle rozdělení Velkým schizmatem v roce 1054

jiný 
 Divoký západ – kulturní a geografický pojem
 Český západ – občanské sdružení
 okres Praha-západ – okres v České republice v okolí Prahy
 západ – poloha závory u zámku
 Západ 2017 - rusko-běloruské vojenské cvičení

Externí odkazy